Feliciane est un prénom féminin qui signifie chanceux, heureux en latin. C'est le féminin de .

Étymologie

Personnes portant ce prénom

Variantes 

:français : Feliciane, Felicianne, Felicie
 :portugais : Feliciana

Notes et références 

Prénom féminin